Fürbeth ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Fürbeth (* 1954), deutscher Philologe
 Wolfram Fürbeth (* 1967), deutscher Naturwissenschaftler